Пулло — фамилия:

Известные носители:

 Пулло, Александр Павлович (1789—?) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4590; 16 декабря 1831.
 Пулло, Ипполит Михайлович (1846—1890) — российский медик.
 Пулло, Николай Павлович (1808—1890) — Георгиевский кавалер; капитан; № 5669; 1 декабря 1838.

Примечания

См. также 
 Тит Пулло